Halfaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halfaskär, Korpo, Åboland, 
 Halfaskär, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar